The League of Gentlemen bezeichnet:
 The League of Gentlemen, ein Buch von John Boland
 Die Herren Einbrecher geben sich die Ehre (The League of Gentlemen), ein Film (1959)
 The League of Gentlemen, eine Comedy-Fernsehserie (1999–2002)
 The League of Gentlemen’s Apocalypse, ein auf dieser Serie basierender Film (2005)
 The League of Gentlemen, eine Band mit Robert Fripp

Siehe auch:
 The League of Extraordinary Gentlemen, eine Comic-Serie (1999)
 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Verfilmung dieser Serie (2003)